— японский анимационный фильм в жанре научной фантастики и психологического триллера , снятый по мотивам романа Ясутаки Цуцуи «Паприка», написанного в 1993 году. В нём рассказывается о женщине-психиатре, вовлечённой в проект по созданию устройства, позволяющего входить в чужие сны.

Режиссёром фильма стал Сатоси Кон, за анимацию отвечала студия Madhouse. Распространением занималась Sony Pictures Entertainment. Музыку для фильма писал Сусуму Хирасава, который также сочинил саундтрек к другому фильму Кона — «Актриса тысячелетия».

В 2009 году режиссёр Вольфганг Петерсен планировал киноэкранизацию романа-первоисточника, но проект так и не был осуществлён.

Сюжет 
В недалёком будущем доктором Токита было изобретено новое средство лечения психических расстройств — «ДС Мини» () (предположительно DC расшифровывается как «Ловец Снов» ()), позволяющее вторгаться в чужие сны или просто наблюдать за ними.

Глава команды, работающей над устройством, доктор Ацуко Тиба начинает использовать устройство без разрешения для помощи больным вне программы исследований, используя своё «альтер эго» — «Паприку» — восемнадцатилетнюю девушку, обитающую в мире снов. Паприка — это так называемая «девушка из снов». У неё рыжие волосы, милое лицо, и детская манера поведения. Она является более «игривой» стороной личности Тибы. Кроме того, Паприка разбирается в снах больше, чем другие «исследователи сна».

Однажды неизвестный выкрал из лаборатории три прототипа «DC Mini», находящихся на последних стадиях разработки. Вскоре сон совершенно сумасшедшего человека был внедрён нескольким людям, вследствие чего они стали сходить с ума. Доктор Тиба и её коллеги своими силами пытаются вернуть эти устройства.

Паприка входит в сон подозреваемого (Химуро, ассистент Токиты), но оказывается, что он тоже является жертвой. Его разум разрушен.

Учёные узнают, что их начальник является тем человеком, который украл ДС Мини. Детектив (один из клиентов Паприки) спасает её от террористов. Затем все сны сливаются и смешиваются с реальностью, но Паприка спасает положение.

Премьера и выпуск 
Первая демонстрация фильма состоялась второго сентября 2006 года на традиционном кинофестивале в Венеции. В России показ осуществлён по телеканалу «2x2».

Персонажи 
 — привлекательная женщина-психиатр, использующая DC Mini, чтобы проникать в сны пациентов под видом своего альтер эго, влюблена в Токиту.
 Сэйю: Мэгуми Хаясибара

 — инфантильный, но гениальный учёный, страдающий ожирением, изобретатель DC-Mini, влюблён в Ацуко Тибу.
 Сэйю: Тору Фуруя

 — прикованный к инвалидному креслу глава Института психиатрических исследований. Использовал DC-Mini для собственных нечестивых целей.
 Сэйю: Тору Эмори

 — добродушный начальник Института психиатрических исследований, школьный друг детектива Конакавы. Имеет очень маленький рост.
 Сэйю: Кацуносукэ Хори

 — пациент доктора Тибы (Паприки), страдающий неврозом от навязчивого кошмара, связанного с нераскрытым делом, школьный друг Симы. Испытывает симпатию к Паприке.
 Сэйю: Акио Оцука

 — исследователь и коллега доктора Тибы, сообщник Сэйдзиро Инуи. Влюблён в доктора Тибу, пытается силой добиться её любви.
 Сэйю: Коити Ямадэра

Награды 
 «Фантаспорту» — награда критиков (2007).
 Фестиваль нового кино в Монреале — выбор публики (2006).
 Кинофестиваль Ньюпорт Бич — лучшая анимационная работа (2007).
 Номинация на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2006).

Саундтрек 
 Parade
 Baikai no
 Kairou no Shikaku
 Circus he Youkoso
 Kuragari no Ki
 Nigeru Mono
 Lounge
 Kage
 Shizuku Ippai no Kioku
 Ou Mono
 Yoki
 Parade (instrumental)
 The Girl in Byakkoya — White Tiger Field (Paprika ending theme)

Критика 
5 место в списке 100 лучших аниме фильмов согласно журналу Paste. Slant Magazine присудил 58 место в списке 100 лучших научно-фантастических фильмов всех времён.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт «Паприки»
 Английский официальный сайт «Паприки»

Фильмы Японии 2006 года
Фильмы Сатоси Кона